Lintier :

Patronyme 
 Louise Lintier (1857-1945), femme politique française;
 Paul Lintier (1893-1916), écrivain français.